Charity (Guyana), een dorp in Guyana
 Charity Shield, een Engelse voetbaltrofee
 Charity (Skunk Anansie), een nummer van Skunk Anansie

personen
 Charity Opara (1972), een atlete uit Nigeria
 Charity Wakefield (1981), een Engels actrice